Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Baghdatis che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 7-64, 7-63.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (finale)
 Karol Beck (semifinali)
 Assente
 Potito Starace (primo turno)

 Jarkko Nieminen (quarti di finale)
 Sargis Sargsian (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2004